Bieg masowy kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody odbyły się 4 marca w fińskim Lahti. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w szwedzkim Falun nie obroniła Norweżka Therese Johaug, która nie wzięła udziału w mistrzostwach. Z grona 51 biegaczek (jedna nie pojawiła się na starcie) zgłoszonych do finału do mety dobiegło 47, a złoty medal zdobyła Marit Bjørgen.

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017